Кореец:
 Кореец — представитель основного населения Корейского полуострова.
 Кореец (канонерская лодка)
 Кореец II (канонерская лодка)
 «Кореец» — малый противолодочный корабль ВМФ России.